Бабичовка — название населённых пунктов на Украине:

 Бабичовка — село в Пулинском районе Житомирской области.
 Бабичовка — село в Светловодском районе Кировоградской области.
 Бабичовка — село в Глобинском районе Полтавской области.